Néré est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Flore 
 Le néré (Parkia biglobosa), espèce d'arbres de la famille des Mimosaceae, ou des Fabaceae selon la classification phylogénétique. On en consomme les graines.

Toponyme 
 Néré, commune française de la Charente-Maritime.

Patronyme 
 Jacques Néré.

Voir aussi 
 
 Néret, commune française de l'Indre.
 Nérée, dieu marin primitif
 Nère (Haute-Garonne), rivière qui s'écoule dans le département de la Haute-Garonne.
 Nère (Cher), rivière qui s'écoule dans le département du Cher.